Osoby o tym nazwisku:
 Ferenc Somogyi – węgierski polityk, dyplomata
 Michael Somogyi – amerykański biochemik
 Rezső Somogyi – węgierski zapaśnik, olimpijczyk